Prvenstvo Hrvatske u dvoranskom hokeju za sezonu 2011./12. je drugi put zaredom osvojila Mladost iz Zagreba.

Sudionici 
 Zelina - Sveti Ivan Zelina
 Jedinstvo - Zagreb
 Marathon - Zagreb
 Marathon II - Zagreb
 Mladost - Zagreb
 Mladost II - Zagreb
 Trešnjevka - Zagreb
 Zrinjevac - Zagreb

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 hhs-chf.hr, dokumenti 2011.
 hhs-chf.hr, dokumenti 2012.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja - sezona 2011./12., br 4-zima , preuzeto 24. rujna 2014.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja - sezona 2011./12., br 7-zima, preuzeto 24. rujna 2014.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja - sezona 2011./12., br 8-zima, preuzeto 24. rujna 2014.

2011-12